Storbritanniens MotoGP 2008 ingick som åttonde deltävling i Roadracing-VM 2008 och kördes på Donington Park söndag 22 juni 2008.

MotoGP

250GP

125GP 

2008 i Storbritannien
MotoGP-tävlingar 2008